Ашот Арамович Акопян (, прозвище Горец; род. 1969 г., Норашен, Армения) — крымский байкер, лидер байкерского клуба «Островитяне», рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, .

Биография 
Родился в 1969 году селе Норашен, Шамшадинский район, Армянская ССР. В 1992 году переехал в Симферополь. В 2000 году Горец собрал вокруг себя содружество мотоциклистов разного возраста и профессий которое стало основой крымского мотоклуба "Islanders".

В 2007 году Ашот в качестве мотокаскадёра и актёра эпизода принял участие в съемках фантастического фильма "Обитаемый остров" режиссёра Фёдора Бондарчука, которые проходили под Севастополем. В них также использовалась мототехника клуба.

Путешествия 
 На мотоцикле Honda Africa Twin совершил мототурне на западную точку Европы (Португалия, 2002),.
 Достиг востока Евразии (Камчатка, 2007) на доработанном байке "".
 В 2007 году выехал из Крыма через Тверскую область, село Волговерховье (из ключа у этой деревни берет начало Волга), через Москву, Санкт-Петербург, столицу Карелии Петрозаводск, Соловки и завершил путь в Мурманске, тем самым проехав на 12 тыс. км. Там он в Северный Ледовитый океан влил воду из Чёрного моря.
 Первый в мире на мотоцикле покорил Памир — одну из высочайших точек бывшего СССР — пик Ленина.
 В 2009 году объехал Монголию, пересекая страну с севера на юг — через пустыню Гоби, а затем и Среднюю Азию.

Литература

Примечания 

Персоналии:Симферополь
Байкеры
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса